«Здравствуй», или «Здравствуй!», может означать:
 «Здравствуй» — форма приветствия. Пожелание здравия. 
 «Здравствуй» — частный детский оздоровительный центр в городе Долгопрудном.
 «Здравствуй» — шестой студийный альбом группы The Matrixx, вышел в 2017 году.